Горња Лапаштица је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 82 становника (према попису из 2002. било је 194 становника).

Демографија 
У насељу Горња Лапаштица живи 146 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,8 година (39,4 код мушкараца и 38,2 код жена). У насељу има 58 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији